O Santos Brasil Tennis Open de 2012 foi um torneio profissional de tênis jogado em quadras de saibro. Foi a segunda edição do torneio, que era parte do ATP Challenger Tour de 2012. Ela ocorreu em Santos, Brasil, entre 16 e 22 de abril de 2012.

Simples

Finais

Duplas

Finais

Ligações externas
ITF Busca
Site oficial da ATP

 
Tênis de 2012 no Brasil